L'Hiver peut faire référence aux œuvres suivantes : 
 L'Hiver, sculpture de François Girardon pour la Grande Commande du château de Versailles ;
 L'Hiver, dit La Frileuse (1783), sculpture de Jean-Antoine Houdon (Montpellier, musée Fabre) ;
 L'Hiver, album alternant textes, peintures et photos de l'écrivain Bernard Clavel ;
 L'Hiver, un film de 1969 de Marcel Hanoun ;
 Le 4 Concerto en fa mineur, 8, RV 297, dit «  » (L'Hiver — 1725) d'Antonio Vivaldi dans son œuvre Les Quatre Saisons.